Линен (нем. Lienen, Lynen) — многозначный термин.

 Линен — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.

Люди 
 Линен, Феодор (1911—1979) — немецкий биохимик.
 Линен, Эвальд (род. 1953) — немецкий футболист и тренер.